Wilhelm von Hinüber ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Hinüber (Amtmann) (Vilhälm fon Hinüber, Vilhelm fon Hinüber; 1805–1878), Amtmann
 Wilhelm Justus Julius von Hinüber (1797–1889), deutscher Jurist, königlich hannoverscher Amtmann, Oberamtsrichter, Pomologe und Stifter von Obstmodellen